Goodnight, Goodnight – singolo degli Hot Hot Heat del 2005
 Goodnight, Goodnight – singolo dei Maroon 5 del 2008